Nyelv (köznév)
 nyelv az emberi kommunikációban
 nyelv, testrész
 Nyelv (falu), falu Norvégiában

Lásd még
 Természetes nyelv
 Mesterséges nyelv
 Formális nyelv
 Programozási nyelv
 Jelnyelv